Судостроение — многозначный термин.
 Судостроение — отрасль тяжёлой промышленности (машиностроения), специализирующаяся на постройке судов.
 Судостроение (журнал) — отраслевой научно-технический и производственный журнал.
 Судостроение (издательство) —  научно-техническое издательство.

См. также 
 Судостроитель (значения)